

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima — em Lisboa
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Figueira) — na Vila do Bispo
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Macau)
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Ribeira Funda) — no concelho da Horta, Açores
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Ribeiras) — no concelho de Lajes do Pico, Açores

Outros países 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Santa Filomena — em São José, Santa Catarina, Brasil
Igreja de Nossa Senhora de Belém (Dongri) — num subúrbio a norte de Bombaim, Índia

Ver também 
 Santuário de Fátima

Desambiguações de templos